Сантаре́н, або Сантаре́м (, від Свята Ірина) — португальська власна назва.

Топоніми

Сантарен (Пара)
 Сантарен (мікрорегіон)
 Сантарен (Параїба)

Сантарен — місто
 Сантарен (округ)

Інше 
 Санітаріум (сир) — сорт козячого сиру.